Анна Комнина (;  — 1153) — византийская принцесса, старшая дочь императора Алексея I Комнина и Ирины Дукини. Одна из первых женщин-историков.

Биография 
В младенчестве Анна была обручена с Константином Дукой, сыном и соправителем императора Михаила VII Дуки и Марии Аланской, своим дальним родственником. Предполагалось, что после смерти Алексея Константин унаследует престол Византии, однако после того, как у императора родился сын Иоанн, необходимость в этом политическом союзе отпала, Константин был лишён всех привилегий, а Анна в возрасте 14 лет вышла замуж за кесаря Никифора Вриенния. По некоторым данным, после смерти отца принимала участие в заговоре с целью смещения своего брата Иоанна. В 1137 году после смерти мужа удалилась в монастырь, где занялась литературными трудами.

Автор «Алексиады» (1148) — исторического повествования об эпохе правления своего отца, Алексия Комнина. «Алексиада» является одним из наиболее известных источников по истории Византии времен Крестовых походов.

Браки и дети 
Уже в младенчестве Анна была помолвлена с Константином Дукой, но тот умер в 21-летнем возрасте. Позже Анна вышла замуж за Никифора Вриенния.
В браке с кесарем Никифором Вриеннием родила нескольких детей, в том числе:
 Алексей Вриенний Комнин (около 1102 — между 1161 и 1167)
 Иоанн Дука (около 1103 — не ранее 1173)
 Ирина II Дукена (около 1105 — ?)

Алексиада

Содержание 
В своем историческом труде, который писался после 1137 и до 1148 года, называется Alexiade (или Алексиада), в 15 книгах описывает карьеру отца Анны Комнины — Алексея I, а точнее в годы с 1069 до 1118. Её работа является продолжением труда её мужа Никифора (Исторические записки), они описывали время Романа IV. Никифор не закончил свою работу по причине смерти. Анна описала портреты основных участников Первого крестового похода, например, Боэмунда I Тарентского и графа Раймунда IV Тулузского.

Источники 
Анна пишет, что сама была свидетельницей ряда событий и учитывала мнения пришедших с войны, которые сопровождали императора в его кампании. Она имела доступ к архивам и могла разговаривать со множеством очевидцев, например, генералом Татикием, её дядей Георгием Палеологом, её двоюродным братом Иоанном Комнином, дядей Иоанном Дукой и многими другими.

Оценка 
Для исторической науки эта работа является одним из основных источников по истории крестовых походов с точки зрения византийцев. Конечно, это не всегда объективно по отношению к участникам крестового похода. Иногда хронология в «Алексиаде» явно ошибочная, и географические указания являются расплывчатыми.
Как правило, значение источника работы, который также сложно и литературно разработан, очень высоко в современных исследованиях. Он представляет собой самый обширный и самый надежный источник для изучения византийской истории на рубеже XI и XII веков.

Влияние 
Историческая работа Анны Комнины в значительной степени основана на классических моделях, особенно Фукидида и Полибия. В её работе можно найти цитаты из Гомера, Геродота, Софокла, Платона, Аристотеля. Текст пронизан многочисленными прямыми субъективными комментариями, подобных Михаилу Пселлу.

В искусстве 
  Вальтер Скотт. «Граф Роберт Парижский». В произведении был также спародирован художественный стиль «Алексиады» (Глава IV, фрагмент Отступление из Лаодикеи).
 Николай Гумилёв, стихотворение «Анна Комнина»:

Тревожный обломок старинных потемок,
Дитя позабытых народом царей,
С мерцанием взора на зыби Босфора
Следит беззаботный полет кораблей.

Прекрасны и грубы влекущие губы
И странно-красивый изогнутый нос,
Но взоры унылы, как холод могилы,
И страшен разбросанный сумрак волос…

 В фильме «Рыцарский роман» (2000) роль Анны исполнила Ирина Безрукова.

Литература 
 Peter Frankopan: Perception and projection of prejudice. Anna Comnena, the Alexiad and the First Crusade. In: Susan B. Edgington, Sarah Lambert (Hrsg.): Gendering the crusades. University of Wales Press, Cardiff 2001, S.45-59, Columbia University Press, New York 2002. ISBN 0-231-12598-4
 Диль Ш. Византийские портреты / Пер. с фр.: М. Безобразова. М.: «Искусство», 1994.
 Анна Комнина. Алексиада. / Вст., пер., коммент. Я. Н. Любарского. — М., 1965.
 Любарский Я. Н., Об источниках «Алексиады» Анны Комниной. (в сб. Я. Н. Любарский. Византийские историки и писатели. СПб., «Алетейя», 1999.).
 Любарский Я. Н., «Алексиада» Анны Комниной — шедевр византийской литературы. (в сб. Я. Н. Любарский, Византийские историки и писатели. СПб., «Алетейя», 1999.).
 Византийская литература. М., 1974
 Алексидзе А. Д., Мир греческого рыцарского романа XIII–XIV вв. Тбилиси, 1979.
 Анна Комнина. Алексиада. – 3-е изд., исправ. и доп. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2010. – 750 с. – (Византийская библиотека. Иcточники). ISBN 978-5-91419-301-7

Ссылки 
 
 Анна Комнина. Алексиада

Комнины
Греческие писательницы
Писательницы Средневековья
Женщины-историки
Историки Византии
Историки XII века
Историки Крестовых походов
Историки по алфавиту
Византийские принцессы
Мемуаристы Византии
Женщины XII века
Багрянородные